Церковь Святого Олафа:

 Церковь Святого Олафа (Балестранн) — англиканская церковь в Норвегии, построена в 1897 году.
 Церковь Святого Олафа (Новгород) — христианский храм в средневековом Новгороде, существовал до XIV века.
 Церковь Святого Олафа (Таллин) — баптистская церковь XIII века в Эстонии, в XVI веке была высочайшим зданием в мире.
 Церковь Святого Олафа (Уосдэйл) — англиканская церковь в Великобритании, первое упоминание датируется 1550 годом.
 Церковь Святого Олафа (Хельсингёр) — лютеранский кафедральный собор XVI века в Дании.
 Церковь Святого Олафа (Чирчубёвур) ― церковь на Фарерских островах.

 См. также
 Собор Святого Олафа (Осло) — католический кафедральный собор XIX века в Норвегии.
 Собор Святого Олафа (Тронхейм) — католический кафедральный собор XIX века в Норвегии.